Qeqertaaqqut bezeichnet:
 Qeqertaaqqut (Insel, Aappilattup Qeqertaa), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertaaqqut (Insel, Sermeerlaat Kangerluat), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertaaqqut (Insel, Talerua), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland